Herrengasse (Graz)
 Herrengasse (Innsbruck)
 Herrengasse (Bern)
 Herrengasse (Klagenfurt)
 Herrengasse (Linz)
 Herrengasse (Salzburg)
 Herrengasse (Wiedeń)